Эстула — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 58 км по левому берегу реки Чуя. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района